Чемпионаты Латвии по международным шашкам среди женщин — соревнование по шашкам. Первый чемпионат состоялся в 1973 году, чемпионкой стала Людмила Адамович. До 1991 года проводились под названием Чемпионат Латвийской ССР. Многократной чемпионкой Латвии является Зоя Голубева.

Призёры

Литература 

 Журнал «Шашки» 1979 №4, с.20.
 Журнал «Шашки» 1990 №8, с.12.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1973-1985 на сайте Шашки в России
 Архив журналов «Шашки»

Примечания 

Чемпионаты Латвии по международным шашкам